Get Your Man (1927), een Amerikaanse filmkomedie van Dorothy Arzner
Get Your Man (1934), een Britse filmkomedie van George King